Minardi M195, in njegova izboljšana različica 195B, je Minardijev dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezonah  in , ko so z njim dirkali Pierluigi Martini, Pedro Lamy, Luca Badoer, Giancarlo Fisichella, Tarso Marques in Giovanni Lavaggi. V sezoni 1995 je edini prvenstveno točke sezone osvojil Pedro Lamy s šestim mestom na zadnji dirki sezone za Veliko nagrado Avstralije, dirkači pa so bili še nekajkrat blizu točk z dvema sedmima mestoma Pierluigija Martinija in dvema osmima mestoma Luce Badoerja. V sezoni 1996 so dirkači dirkali z izboljšano različico 195B, ki pa jim ni prinesla uvrstitve med dobitnike točk, še najbližje temu je bil Giancarlo Fisichella z osmim mestom na Veliki nagradi Kanade.

Popolni rezultati Formule 1

|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| Minardi
| rowspan="4"| Ford EDM  V8
| rowspan="4"| 
| 
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| EU
|| PAC
|| JAP
|| AVS
!rowspan="4"| 1
!rowspan="4"| 10.
|-
| Pierluigi Martini
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 12
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 14
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 7
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 7
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
||
||
||
||
||
||
||
||
|-
| Pedro Lamy
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 9
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 10
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 9
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 13
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 11
|bgcolor="#DFFFDF" align="center"| 6
|-
| Luca Badoer
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="white" align="center"| DNS
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 14
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 8
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 13
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 10
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 8
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 14
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 11
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 15
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 9
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|-
! rowspan="5"| 
| rowspan="5"| Minardi
| rowspan="5"| Ford EDM2  V8,Ford EDM3  V8
| rowspan="5"| 
| 
|| AVS
|| BRA
|| ARG
|| EU
|| SMR
|| MON
|| ŠPA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| JAP
|
!rowspan="5"| 0
!rowspan="5"| 10.
|-
| Pedro Lamy
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 10
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 12
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 9
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 12
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 12
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 10
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 16
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 12
|
|-
| Giancarlo Fisichella
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
||
||
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 13
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 8
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 11
||
||
||
||
||
||
|
|-
| Tarso Marques
||
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|
|-
| Giovanni Lavaggi
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 10
|bgcolor="#FFCFCF" align="center"| DNQ
|bgcolor="#EFCFFF" align="center"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF" align="center"| 15
|bgcolor="#FFCFCF" align="center"| DNQ
|
|}

Viri 

 Profil na statsf1.com

‎

M195
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1995
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1996